Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – organizacja pozarządowa założona w Międzyrzecu Podlaskim w roku 1995.

Swoją siedzibę ma w budynku Pływalni, gdzie organizuje Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 50 lat z Międzyrzeca Podlaskiego i okolicznych gmin. Uczestnicy zajęć korzystają z opieki lekarsko-pielęgniarskiej i rehabilitacji.

Zobacz też 
PSON

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
Organizacje w Międzyrzecu Podlaskim
Stowarzyszenia regionalne
Stowarzyszenia w województwie lubelskim
Stowarzyszenia związane ze zdrowiem i medycyną